Inderst inde (originaltitel: Inside Out) er en amerikansk computeranimeret fantasykomediefilm fra 2015, produceret af Pixar Animation Studios og Walt Disney Pictures.

Medvirkende

Produktion

Modtagelse

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Official website hos Disney
 Official website  hos Pixar
 
 

Familiefilm fra USA
Amerikanske film fra 2015
Animationsfilm fra USA
Computeranimationsfilm
Engelsksprogede film